Le Trophée européen FIRA de rugby à XV 1992–1994 est une compétition qui réunit les nations de la FIRA–AER qui ne participent pas au Tournoi des Cinq Nations, mais en présence des équipes de France B, du Maroc et de la Tunisie.

Équipes participantes 

Division A1
 
 
 
 
 

Division A2
 
 
 
 
 

Division B1
 
 
  puis 
 
 

Division B2
 
 
 
 
 

Division C1
 
 
 
 

Division C2

Tournoi préliminaire 

Un tournoi préliminaire a lieu du  au .

Division A1

Classement 

|}

Matchs joués

Division A2

Classement 

|}

Matchs joués

Division B1

Classement 

|}

Matchs joués 
Matchs aller

Matchs retour
La rencontre entre la Principauté d'Andorre et la Suède n'est pas disputée.

Division B2

Classement 

|}

Matchs joués 
Matchs aller
L'Ukraine est forfait pour l'ensemble des matchs aller.

Matchs retour
La rencontre entre la Hongrie et l'Autriche n'est pas disputée.

Division C1

Classement 

|}

Matchs joués

Division C2

Classement 

|}

Matchs joués

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 Accueil de la FIRA-AER

1992-1994
Rugby à XV en 1992
Rugby à XV en 1993
Rugby à XV en 1994